

Persone 
 Bruno Visintin (1932-2015) – pugile italiano
 Carlo Visintin (1920) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Giorgio Visintin (1929) – partigiano e antifascista italiano
 Giovanni Visintin (1930) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Luigi Visintin (1892-1958) – geografo italiano
 Omar Visintin (1989) – snowboarder italiano

Pagine correlate 
 Visentin
 Visintini